Абушахманов — башкирская и татарская фамилия. Происходит от арабского имени.

 Абушахманов, Ахтям Ахатович (род. 1948) — актёр и режиссёр театра, общественный деятель, преподаватель высшей школы.
 Айрат Абушахманов — режиссёр, заслуженный работник искусства Республики Башкортостан
 Ринат Абушахманов — танцор балета, заслуженный артист Республики Башкортостан